

Барашево — присілок, Атюр'євський район, Мордовія
 Барашево — селище, Теньгушевський район, Мордовія